Canepina ima više značenja:
 Canepina, Macerata
 Canepina, Viterbo